Балаклі́ївська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Балаклія Харківської області.

 Балакліївська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Балакліївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Балакліївська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці